Матч всех звёзд MLS () — ежегодный футбольный матч лиги MLS, проводящийся между сборной популярных игроков лиги и приглашённым зарубежным клубом. Проводится с 1996 года.

История 
«Матч всех звёзд» — это показательная игра, проводящаяся для удовольствия болельщиков. Одиннадцать футболистов отбираются поклонниками спорта через интернет-голосование. Тренеру команды всех звёзд позволяется дополнительно избрать девятерых игроков, а два места отдаются на выбор комиссару лиги. Таким образом в команду всех звёзд избирается 22 игрока. В первой половине матча участвуют одиннадцать игроков, а им на замену во втором тайме выходит вторая половина из 22-х.

Первый матч был проведён в 1996 году. Подобно другим североамериканским спортивным лигам, первоначально соревнование проводилось между сборными звёзд Западной и Восточной конференций MLS. Впоследствии лига начала экспериментировать с форматом. В 1998 году был проведён матч между американскими звёздами MLS и звёздами MLS из других стран мира. В 2002 году звёзды MLS соревновались против национальной сборной США. В 2003 году, а затем с 2005 года по настоящее время, матч проводится между сборной звёзд MLS и популярным зарубежным клубом.

Матчи всех звёзд 

* на стадионе были полностью распроданы все места на матч

Самый ценный игрок (MVP) матча

Примечания

Ссылки 
 История «Матчей всех звёзд» на сайте лиги

MLS
MLS